Juntinyuat kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Juntinyuat, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Juntinyuat, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar